Чурки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Чурки — населённый пункт в Ошмянском районе Гродненской области.

Россия 
 Чурки — село в Ленинском районе Еврейской автономной области.

См. также